
Termin -{RME}- ima više značenja.

 Endocitoza posredovana receptorom, biološki proces
 Bogato medijsko okruženje (), specifikacija za mobilni softver.